

El Campillo, une commune de la province de Huelva dans communauté autonome d'Andalousie ;
 El Campillo, une commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 El Campillo de la Jara, une commune de la province de Toledo dans la communauté autonome de Castille-La Manche.